Cette page contient les pages d'homonymie de Last Night, The Last Night et Last Nite.

 est une expression anglaise signifiant « hier soir ».

Cinéma 

 , titre anglais de La Dernière Nuit (), film égyptien de Kamal El Sheikh, sorti en 1964 ;
 , film canadien de Don McKellar, sorti en 1998 ;
 , film américain de Massy Tadjedin, sorti en 2010.

Musique

Album 

 , album de Larry Carlton, sorti le  ;
 , album de , sorti en  ;
 , album de , sorti le  ;
 , album de Moby, sorti le .

Chanson 

 Last Nite, chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 The Last Night, chanson de Aya Matsuura sortie en 2003 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Last Night, chanson des Mar-Keys présente sur l'album Last Night! sorti en  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de P. Diddy présente sur l'album Press Play sorti le  ;
 , chanson de Good Charlotte présente sur l'album Cardiology sorti le  ;
 , single d'Ian Carey sorti le  ;
 , chanson de Lucy Spraggan présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Vamps présente sur l'album  sorti le .

Groupe 
Last Night peut aussi désigner :
 Last Night, un groupe de punk rock français originaire de Paris.